Самоволка — многозначный термин.

 Самоволка — сленговое обозначение самовольного оставления военнослужащим расположения воинской части или места службы на короткий срок.
 «Самоволка» — польский фильм-драма 1993 года режиссёра Феликса Фалька.
 «Самоволка» — американский фильм-боевик 1990 года режиссёра Шелдона Леттича с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли.
 «Самоволка» — роман Сергея Лукьяненко и Михаила Тырина.